Хорлешти има више значења:

 Хорлешти (Редиу-Татар), насеље у округу Јаши у Румунији
 Хорлешти (Хорлешти), насеље у округу Јаши у Румунији
 Општина Хорлешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији